Guatavita, dea della cultura Muisca
Guatavita, comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
Laguna di Guatavita, lago della Colombia